Résultats détaillés de l’édition 1989 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 29 mai au .

Faits marquants 

Le tournoi de Roland Garros 1989 constitue une petite révolution dans le monde du tennis. Deux jeunes joueurs de moins de dix-huit ans, Michael Chang et Arantxa Sánchez Vicario, s'imposent alors que personne ne les attend ou presque. L'année précédente à Roland Garros, la jeune joueuse espagnole était déjà parvenue en quart de finale en battant au troisième tour la septuple vainqueur du tournoi Chris Evert, il est vrai diminuée par une blessure. De son côté, Chang échouait au troisième tour du tournoi 1988, gagnant seulement quatre jeux en trois sets face à l'ancien numéro mondial John McEnroe.

Mais l'année 1989 est bien différente. Après avoir mystifié le triple vainqueur du tournoi Ivan Lendl en huitième de finale dans un match à suspens, Michael Chang sauve dix balles de break lors du quatrième set de la finale contre Stefan Edberg. Le superbe jeu d'attaque du Suédois finit par s'épuiser face au jeu de jambes de son adversaire qui s'impose finalement 6-2 au cinquième set, devenant le premier Américain à triompher dans le simple messieurs du tournoi parisien depuis Tony Trabert en 1955.

De son côté, Arantxa Sánchez Vicario remporte la plus longue finale du simple dames en 2h58 contre la  mondiale et double tenante du titre Steffi Graf. La grande favorite du tournoi, gagnante des cinq derniers tournois du grand chelem disputés, rend les armes face à la ténacité de son adversaire, au jeu de défense épuisant sur terre battue.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné à l'Américain Andre Agassi.
 Le Prix Orange est décerné au Suisse Jakob Hlasek.
 Le Prix Bourgeon est décerné à la Yougoslave Monica Seles.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final 
Seules les demi-finales et la finale sont jouées en 3 sets gagnants.

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1989 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1989
France
France
Tennis en France en 1989
Tennis en mai 1989
Tennis en juin 1989